Název Sněžný potok má více vodních toků:

 Sněžný potok (přítok Blanice) – levostranný přítok Blanice v okrese Prachatice
 Sněžný potok (přítok Černého potoka) – levostranný přítok Černého potoka v okrese Jeseník
 Sněžný potok (přítok Ličné) – pravostranný přítok Ličné v okrese Trutnov
 Sněžný potok (přítok Olešenky) – levostranný přítok Olešenky v okrese Rychnov nad Kněžnou